Пётр Дени́сов:
 Денисов, Пётр Васильевич (1913—1997) — артиллерист; полный кавалер ордена Славы.
 Денисов, Пётр Владимирович (1928—2014) — советский и российский историк; доктор наук, профессор.
 Денисов, Пётр Николаевич (1851—1922) — генерал-майор, командир 4-й бригады Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной стражи.